Jean Mariette (1660-1742), imprimeur, auteur de L'Architecture française (1727) et père de Pierre-Jean Mariette.
 Jean Mariette (1932-2001), dessinateur et scénariste de bande dessinée belge, connu sous le nom de plume de Mittéï.